Дже́ссика Энн Джо́нсон (), более известная как Дже́ссика Си́мпсон (; род. 10 июля 1980, Абилин, Техас, США) — американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер. Её карьера началась в 1999 году. С тех пор Симпсон выпустила семь студийных альбомов, снялась во многих телевизионных шоу, фильмах и рекламных роликах, запустила свою линию косметики, обуви и сумок для женщин, создала свои ароматы. Она активно участвует в благотворительной деятельности. В 2005 году выпустила собственную модную коллекцию The Jessica Simpson Collection.

Симпсон добилась попадания семи хитов в Billboard Top 40, трёх золотых и двух мультиплатиновых студийных альбомов, сертифицированных ассоциацией RIAA, четыре из которых достигли десятки лучших в американском Billboard 200. По всему миру было продано более 20 миллионов копий её альбомов. Симпсон снялась со своим тогдашним мужем Ником Лаше в реалити-шоу «Молодожёны: Ник и Джессика» на канале MTV. В 2008 году она выпустила альбом Do You Know, ставший первым в её карьере в стиле кантри.

С 2005 года Симпсон начала сниматься в полнометражном кино, появившись в фильме «Придурки из Хаззарда». В 2006 году она сыграла главную роль в фильме «Свидание моей мечты» и была номинирована на «Золотую малину» за худшую роль. Симпсон также снялась в главной роли в фильмах «Блондинка с амбициями» и «Кинозвезда в погонах».

В первой половине 2010 года она выпустила своё второе реалити-шоу «Красивый мир Джессики Симпсон» на канале VH1. В октябре 2010 года она записала свой первый и последний сборник под лейблом Epic Records, под названием Playlist: The Very Best of Jessica Simpson. Месяц спустя она выпустила свой второй рождественский альбом Happy Christmas под лейблами eleveneleven и Primary Wave Records (принадлежащем EMI).

Детство 
Джессика Симпсон родилась и выросла в Абилине, штат Техас. Её мать, Тина, была домохозяйкой, а отец — психологом, он также участвовал в общественной жизни и был священником. У неё есть младшая сестра, певица Эшли Симпсон, также известная своим творчеством.

В детстве она пела в церковном хоре. В 12 лет Симпсон приняла участие в прослушивании для участия в новом «Клубе Микки Мауса», но не прошла отбор. В 13 лет она спела песню Долли Партон «I Will Always Love You» в лагере, где её заметил владелец небольшой звукозаписывающей компании и, впечатленный голосом Джессики, заключил с ней контракт. Она записала свой дебютный альбом, но компания разорилась и закрылась, а диск так и не вышел.

Однако когда ей было 16 лет, её записи услышал владелец «Columbia Records», Томми Моттола, и сразу же заключил с ней контракт.

Музыкальная карьера

1999—2001: Sweet Kisses и Irresistible 
В 1999 году вышел дебютный сингл Джессики Симпсон «I Wanna Love You Forever». Песня имела успех и достигла 3 места в рейтинге Billboard Hot 100. Вскоре после этого вышел её дебютный альбом Sweet Kisses. Сразу после выхода альбома Симпсон отправилась в тур совместно с бой-бэндом 98 Degrees. Она также снялась в их клипе на песню «My Everything». Позже Симпсон выпустила ещё два сингла — «Where You Are» и «I Think I’m in Love with You», благодаря которым её дебютный альбом стал дважды-платиновым. Несмотря на хорошие продажи, альбом оказался неудачным по сравнению с успехом дебютных альбомов Кристины Агилеры и Бритни Спирс. Руководство рекорд-компании приняло решение, что для успеха следующего альбома необходимо изменить звучание и стиль песен, а также образ самой Джессики.

В середине 2001 года альбом Irresistible дебютировал на 6 месте Billboard 200. Песня «Irresistible» стала одним из самых больших хитов в карьере Джессики. Она дебютировала под номером пятнадцать в Hot 100 и оставалась в чарте в течение двадцати недель. Альбом дебютировал под номером 6 в июне 2001 года на Billboard 200 с 127 000 проданных копий за первую неделю. Позже был сертифицирован как золотой в Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) при продажи или поставки в 500 000 копий и более. В США продано в 850 000 копий Irresistible. В целях поддержки альбома Симпсон отправилась в свой первый тур, DreamChaser Tour.

2002—2005: In This Skin 
Третий альбом Симпсон, In This Skin, был выпущен в августе 2003 года, совпадая с премьерой реалити-шоу «Молодожёны». In This Skin дебютировал под номером десять на Billboard 200 с продажами 64 000 за первую неделю. В декабре 2004 года альбом был сертифицирован трёхкратно мульти-платиновым в RIAA и было продано 4 000 000 копий в США.

В конце 2004 года Симпсон выпустила свой четвёртый альбом под названием ReJoyce: The Christmas Album, который достиг четырнадцатой позиции в Billboard 200, а позже получил золотой статус от RIAA.

2006—2007: A Public Affair 
В 2006 году Симпсон вернулась в студию звукозаписи, но уже сотрудничая с Epic Records. 29 августа 2006 года она выпустила свой пятый студийный альбом, A Public Affair. Альбом дебютировал под номером 5 в Billboard 200 с 101 000 проданных копий за первую неделю. Альбом был продан тиражом 300 000 экземпляров в США, низкий показатель по сравнению с её предыдущими альбомами. Первый сингл с альбома, с тем же названием «A Public Affair», дебютировал под номером тридцать девять и достиг четырнадцатого места в Hot 100. На международном уровне он попал в десятку лучших в Канаде и Ирландии.

2008—2009: Do You Know 
Альбом под названием Do You Know был выпущен 9 сентября 2008 года. Он дебютировал в Billboard Top под № 1, как в США, так и в Канаде, став первым альбомом Симпсон в её карьере под номером один.

2010—настоящее время 

Первоначально Симпсон планировала выпустить новый студийный альбом, который положил бы конец её контракту с лейблом Epic Records. Тем не менее, сборник лучших хитов Playlist: The Very Best of Jessica Simpson был выпущен в конце октября именно под лейблом Epic, а второй рождественский альбом Happy Christmas под лейблами eleveneleven и Primary Wave в ноябре 2010 года.

В ноябре 2021 года Симпсон выпустила кавер на песню английской рок-группы Nothing but Thieves «Particles», что стало её первым синглом после «My Only Wish» в 2010 году.

Кино и телевидение 

Летом 2003 года на MTV вышло реалити-шоу Джессики Симпсон и её мужа Ника Лаше «Молодожёны». Шоу шло 4 сезона, имело огромный успех, и стало феноменом поп-культуры. В 2005 году «Молодожёны» получили премию People’s Choice Awards в категории «Лучшее реалити-шоу».

В августе 2005 году Симпсон дебютировала в комедии «Придурки из Хаззарда». Фильм при бюджете в 50 миллионов долларов собрал 110 миллионов в мировом прокате, а Джессика Симпсон вошла в список «100 самых сексуальных киногероинь 2005 года» по версии журнала Empire. В саундтрек к фильму вошла песня в исполнении Джессики — «These Boots Are Made for Walkin». В начале 2006 года эта композиция победила в номинации любимая песня на People’s Choice Award.

В конце 2005 года жизнь и карьера Джессики Симпсон пошла под откос. 16 декабря 2005 года она подает на развод с мужем Ником Лаше, через полгода они официально разводятся. Карьера в кино у Джессики также не заладилась — после «Придурков из Хаззарда», актриса снялась в трех картинах: «Свидание моей мечты», «Блондинка с амбициями» и «Кинозвезда в погонах». Последние два фильма с треском провалились в прокате (к примеру, фильм «Блондинка с амбициями» имел бюджет 10 миллионов долларов, а в прокате по США фильм собрал 6 142 доллара). После двух провальных картин звезде перестали предлагать роли в кино. Личная жизнь тоже претерпевала неудачи: певица за четыре года сменила более 15 ухажёров. На почве многочисленных стрессов и неудач певица и актриса сильно растолстела, тем самым растеряв половину своих рекламных контрактов.

В 2009 году Джессика тихо отступила в сторону от шоу-бизнеса, уступив дорогу своей младшей сестре — Эшли Симпсон, начавшей неплохую музыкальную карьеру. Однако в 2010 году она вернулась — на канале MTV стартовало реалити-шоу «Красивый мир Джессики Симпсон», благодаря которому певице и актрисе удалось вновь напомнить о себе. 16 ноября 2010 года стало известно, что её новый бойфренд, футболист Эрик Джонсон, сделал Симпсон предложение. Свадьба планировалась летом 2011 года и состоялась 5 июля 2014 году.

Личная жизнь 
В 2002—2006 годы Джессика была замужем за музыкантом Ником Лаше.

С 5 июля 2014 года Джессика замужем за бывшим игроком NFL , с которым она встречалась 4 года до их свадьбы. У супругов трое детей: дочь Максвелл Дрю Джонсон (род. 01.05.2012), сын Эйс Кнут Джонсон (род.30.06.2013) и ещё одна дочь — Бёрди Мэй Джонсон (род. 19.03.2019).

Дискография

Студийные альбомы 
 Sweet Kisses (1999)
 Irresistible (2001)
 In This Skin (2003)
 ReJoyce: The Christmas Album (2004)
 A Public Affair (2006)
 Do You Know (2008)
 Happy Christmas (2010)

Сборники 
 This Is the Remix (2002)
 A Special Christmas Collection (2004)
 Playlist: The Very Best of Jessica Simpson (2010)

Бокс-сеты 
 Triple Feature (2009)

Туры 
 DreamChaser Tour (2001)
 Reality Tour (2004)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Джессики Симпсон
 
 

Джессика Симпсон
Исполнители Epic Records
Авторы-исполнители США
Поп-вокалисты США
Выпускники Университета Говарда Пейна